

Населені пункти та їхні частини
 Струґа — село в гміні Старе Боґачовіце Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Струґа — село в гміні Битниця Кросненського повіту Любуського воєводства
 Струґа — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Струґа — село в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Струґа — село в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства
 Струґа — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Струґа — частина міста Шадек у Здунськовольському повіті Лодзинського воєводства
 Струґа — частина міста Маркі в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Струґа — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Струґа — частина села Юнцево в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Струґа — частина села Домброва-Ментка в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Струґа — частина села Жаркі в гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Струґа — частина села Ліпники в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Струґа — частина села Дрезно в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Струґа — частина села Сомянка в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Струґа — частина села Влощовиці в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Струґа — частина села Піла в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Струґа — частина села Чермно в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Струґа — частина села Ковалевек у гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки